Cosenza peut désigner :

Patronyme 

 Giuseppe Cosenza (1788-1863), est un cardinal italien.
 Luigi Cosenza (1905-1984) est un ingénieur, urbaniste et architecte italien.

Toponyme 

 Cosenza est une ville italienne, chef-lieu de la province du même nom appartenant à la région de Calabre.
 La province de Cosenza est une province italienne, située dans la région de Calabre.

Abréviation 
 Conseil de sécurité nationale au Chili.
Abréviation
Toponymie italienne